Звонец или Погремок (Rhinanthus) — род растений семейства Заразиховые.

Топонимы

Белоруссия 
 Звонец — агрогородок в Рогачёвском районе Гомельской области.
 Звонец (Званец) — комплекс болот в Брестской области.
 Звонец (Званец) — озеро в Брестской области.

Россия 
 Звонец — деревня в Любытинском районе Новгородской области.

См. также 
 Комар-звонец — представитель семейства хирономидов.